

Фатієвське сільське поселення — сільське поселення, Вагайський район, Тюменська область
 Фатієвське сільське поселення — сільське поселення, Кірово-Чепецький район, Кіровська область